Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2006 прошла в Франкфурте 5 декабря 2003 года. В группу 1 зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Чехия, Нидерланды, Румыния, Финляндия, Македония, Армения и Андорра. Матчи в группе 1 прошли с 18 августа 2004 года по 12 октября 2005 года.

Победитель группы, Нидерланды, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 2006 года. Чехия попала в число восьми лучших, занявших второе место, и вышла в стыковые матчи, где им в соперники по жребию досталась Норвегия. Они выиграли оба матча, таким образом, также квалифицировались в финальную стадию чемпионата мира.

Результаты

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

14 тур

15 тур

16 тур

Бомбардиры 
Забито 127 гола за 42 матчей (3,02 гола за матч).

9 голов

  Ян Коллер

8 голов

  Алексей Ерёменко

7 голов

  Руд ван Нистелрой
  Адриан Муту

6 голов

  Томаш Росицкий

5 голов

  Горан Пандев

  Милан Барош

  Вратислав Локвенц

4 гола

  Филлип Коку

  Микаэль Форсселль

  Ян Полак

3 гола

  Дирк Кёйт
  Даниэл Панку

2 гола

  Ара Акопян
  Арам Акопян
  Горан Мазнов
  Рафаэл ван дер Варт
  Пьер ван Хойдонк

  Арьен Роббен
  Уэсли Снейдер
  Георге Букур
  Николае Митя
  Флорин Чернат

  Шефки Кучи
  Аки Риихилати
  Марек Хайнц

1 гол

  Марк Бернаус
  Марк Пужол
  Габи Риера
  Фернандо Сильва
  Карен Дохоян
  Эдгар Манучарян
  Ромик Хачатрян
  Армен Шахгельдян
  Александар Васоский
  Ацо Стойков

  Артим Шакири
  Величе Шумуликоский
  Райан Бабел
  Вилфред Баума
  Робин ван Перси
  Ромео Кастелен
  Барри Опдам
  Чиприан Марика
  Мариус Никулае
  Овидиу Петре

  Флорентин Петре
  Яри Литманен
  Паулус Ройха
  Тему Тайнио
  Ханну Тихинен
  Юнатан Юханссон
  Томаш Галасек
  Владимир Шмицер
  Томаш Юн
  Марек Янкуловский

1 автогол

  Оскар Сонеджи (в матче против Армении)

Ссылки 
 World Cup 2006 Qualifying
 Allworldcup

2004 год в футболе
2005 год в футболе
Отборочный турнир